LD poate fi:

 Lakshadweep, stat în India, codul ISO 3166-2:IN
 Voievodatul Łódź, regiune din Polonia, codul ISO 3166-2:PL
 ld (Unix), comandă în sistemele de operare Unix

Legături externe 
  „ld” la acronymfinder.com